КБ «Краб» (КБ — «корабельная большая») — советская якорная морская мина. Имела две модификации — КБ-1 и её существенную модернизацию КБ-3, значительно улучшившую характеристики первой. Входила в состав минного вооружения кораблей различных проектов.

История 
Принята на вооружение Военно-Морского флота СССР в 1931 году под обозначением КБ, модернизированная мина (КБ-3) принята на вооружение в 1940 году. Мина успешно использовалась в Великой Отечественной войне при массовых минных постановках. К началу войны флот имел 7945 мин типов КБ-1 и КБ-3, из них 1388 на складах. В ходе войны было потеряно 1184 мины этих типов.

Конструкция

Особенности конструкции 
Одной из особенностей мины КБ было наличие предохранительных чугунных колпаков, закрывающих гальваноударные элементы — минные
рожки. Предохранительные колпаки фиксировались на корпусе с помощью предохранительной чеки и специальной стальной стропки с сахарным предохранителем. Перед постановкой мины чека удалялась, и предохранительный колпак удерживался лишь стропкой. После постановки мины происходило таяние сахара, распускание стропки и открытие стопора, предохранительный колпак освобождался и с помощью пружинного устройства сбрасывался, после чего мина приходила в боевое состояние. Подобная система позволяла производить постановку мин в битый лёд. Начиная с 1941 года в минах КБ стал применяться клапан потопления, обеспечивающий самозатопление мины, сорвавшейся с якоря, что обеспечивало безопасность своих кораблей в районах, прилегающих к оборонительным минным заграждениям.

Характеристики 
 Общий вес — 1065 кг;
 Длина×ширина×высота — 2162×927×1190 мм;
 Вес заряда — 230 кг;
 Длина минрепа — 263 м;
 Глубина моря, наибольшая/наименьшая — 263 м/12 м;
 Углубление, наибольшее/наименьшее — 9,1 м /2,4 м;
 Минимальный минный интервал — 35 м;
 Наибольшая скорость хода при постановке — 24 узла (15 при постановке с борта высотой 6 м);
 Наибольшая высота борта — 4,6 м;
 Точность установки мины на заданное углубление — 0,6 м;
 Запас плавучести мины — 55 — 65 кг;
 Время прихода мины в боевое положение — 10 — 20 минут;
 Наличие противотральных устройств — прибор «Чайка»;
 Задержка взрыва — 0,3 с;
 Допустимая скорость течения — до 2 узлов;
 Принцип действия взрывателя — 5 гальваноударных свинцовых колпаков;
 Наличие клапана потопления — только на минах производства после 1941 года;
 Средняя продолжительность службы — от полугода до двух лет;
 Время приготовления одной мины запальной командой — 5,5 минут (предварительное), 2 минуты (окончательное).

Примечания

Литература 
 

Морские мины
Якорные мины